O Aeroporto de Villa Reynolds está localizado na cidade de Villa Mercedes. É sede da 5.ª Brigada Aérea (Argentina) da Força Aérea Argentina.

Aeroportos da Argentina